Тарнавський Омелян (* 27 травня 1910 — 30 вересня 2000, Торонто) — громадський і пластовий діяч, родом із Станіславова (Галичина), за фахом — економіст.

З біографії 
У 1942 — 45 директор Українського Видавництва (Краків — Львів), 1942 — 44 керівник фінансових справ УЦК, з 1944 на еміграції в Німеччині і (з 1949) в Канаді (Торонто). Член Крайової Пластової Старшини (1949 — 74; 1951 — 53 — голова) в Канаді, співредактор низки газет і пластових журналів (редактор «Пластового Шляху» 1967 — 70).

Література 

 
 Прес-центр
 Родовід
Тарнавський Омелян Романович - український політолог.

Персоналії за алфавітом
Українські громадські діячі
Українські журналісти
Діячі УЦК
Пластуни
Народились 27 травня
Народились 1910
Уродженці Івано-Франківська
Керівники підприємств Львова
Українці Кракова
Померли в Торонто
Померли 2000